Obedjiwan (eigentlich: Obedjiwan 28) ist ein First-Nations-Dorf in der Provinz Quebec in der Region Mauricie.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

 http://www.opitciwan.ca
 http://www.obedjiwan.ca

Einzelnachweise 

Mauricie